Franc Marušič je lahko:

 Franc Lanko Marušič, slovenski jezikoslovec
 Franc Marušič, slovenski zdravnik